Виньегра-де-Абахо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 65,68 км². Население — 104 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Покровителями города считаются Сантияго и святая дева де ла Соледад.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи